Tomasiak – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku Tomasiak:

 Grzegorz Tomasiak – polski artysta sztuk wizualnych.
 Adam Tomasiak – polski wioślarz
 Bogusława Tomasiak – polska wioślarka
 Krzysztof Tomasiak – polski lekkoatleta
 Marian Tomasiak – polski naukowiec, biochemik